

События 
 Консулы Флавий Оптат и Амний Маний Цезоний Никомах Аниций Паулин.
 Удачная война на Дунае Рима с сарматами. Константин возвратил Ария из изгнания.
 Далмаций подавил восстание Калокера.
 Первое упоминание протоболгар.
 Восточная Цзинь напала на Младшую Чжао.
 Повстанцы против Муюн Хуана имели успех, но не развили его. Муюн Хуан отбил натиск дуаней и подчинил Ляодун.
 Гэна вернул престол. Ихуай бежал к Ши Ху.
 334—337 — Хай табгачей Гэна (вторично).

Родились 
 Вирий Никомах Флавиан — римский политик и историк. Язычник. Друг Квинта Аврелия Симмаха.
 Сатир Миланский — миланский святой.
 Хуэйюань — китайский буддийский монах, мыслитель, основоположник школы Цзинту.

Скончались 
 15 мая — Ретиций Августодунский — христианский святой, «один из отцов церкви».
 Вэй Хуацунь — основательница даосской школы Шанцин, известная под именем Сяньань (贤安).
 Ли Бань — император государства Чэн, существовавшего на территории современной китайской провинции Сычуань.
 Ли Сюн — император государства Чэн, существовавшего на территории современной китайской провинции Сычуань.
 Ши Хун— император государства Поздняя Чжао.

См. также